L'alfabeto cirillico ucraino (IPA ;  è la variante dell'alfabeto cirillico utilizzato per la scrittura della lingua ucraina.

Diverse volte nel corso della storia è stato proposto e tentato, invano, di introdurre un alfabeto latino ucraino che sostituisse quello con caratteri in cirillico.

Lettere

L'alfabeto, a parte qualche eccezione, si basa sul principio un suono, una lettera. Sono infatti presenti 33 lettere che servono per esprimere 38 fonemi: venti di esse sono consonanti (б, г, ґ, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ), dieci sono vocali (а, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я) e due sono semivocali (й, в). Il segno dolce Ь non ha valore fonetico, ma indica una palatalizzazione della consonante precedente.

Collegamenti esterni 

Ucraino
Lingua ucraina